Jean-Roger Bourdeu (1927-2007), joueur français de rugby à XV ;
 Julian Bourdeu (1870-1932), journaliste français et commissaire de police en Argentine ;
 Lucie Bourdeu (1993-), actrice française ;

Lien externe 
 
Patronyme occitan